Óxido nitroso - um gás
Nitroderivado - um grupo funcional nitro em química orgânica
Nitro (canal de televisão) - canal de televisão espanhol propriedade da Antena 3 Televisión

Localidades

Nitro (Virgínia Ocidental)

Desambiguação